Medicine Lake peut désigner :
 le Medicine Lake, un lac du Canada situé en Alberta ;
 le lac Medicine, un lac des États-Unis situé en Californie ;
 le Medicine Lake, un volcan bouclier des États-Unis situé en Californie.
 Medicine Lake, une petite ville du Minnesota
 Medicine Lake, une petite ville du Montana